GOE est un sigle pouvant signifier :
  (en français, Grand Orient d'Espagne), une organisation maçonnique espagnole ;
 Great Oxygenation Event (en français, Grande Oxydation) ;
 Gaussian orthogonal ensemble (en français, ensemble gaussien orthogonal), la loi de probabilité décrivant les écarts entre les valeurs propres des matrices aléatoires symétriques ;
  en espagnol ou  en portugais (en français, Groupe d'opérations spéciales) ;
  de la police équatorienne ;
 Groupe d'opérations spéciales de l'armée espagnole ;
 Groupe d'opérations spéciales de l'armée de l'air argentine ;
 Groupe d'opérations spéciales de la police brésilienne ;
 Groupe d'opérations spéciales de la police portugaise.

GOE est aussi un code désignant :
 Aérodrome de Gonaila, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Toponyme 
 Goé, une section de la ville belge de Limbourg

Code IATA des aéroports